Djursjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Djursjön, sjö i Kungsbacka kommun,  (64,6 ha)
Djursjön, Västergötland, sjö i Marks kommun,  (41,1 ha)
Djursjön (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (4,67 km²)
Djursjön (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (39,5 ha)
Djursjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (63,3 ha)
Lill-Djursjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (75,8 ha)
Stor-Djursjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (1,54 km²)

Se även
Djurasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn